Ipora steht für:

Ortschaften:

 Iporá (Goiás) in Goiás/Brasilien
 Iporã in Paraná/Brasilien
 Iporã do Oeste in Santa Catarina/Brasilien
 Balneario Iporá in Uruguay

Sonstiges:
 Mikroregion Iporá in Goiás/Brasilien
 Rio Iporã, Fluss im brasilianischen Bundesstaat Paraná